Вельцин (Вельцын; ) — имя собственное, фамилия.

Известные носители: 

  (1887–1971) — немецкий политик.
  (1836—1927) — немецкий архитектор.
 Вельцин, Иван Васильевич (Иоганн-Христиан; 1767—1829) — российский врач; доктор медицины.
 Вельцин, Карл (1813—1870) — германский химик; профессор в Высшей технологическом школе в Карлсруэ.
 Вельцин, Фёдор Владимирович (1850—1916) — полковник Русской императорской армии; участник в походов по завоеванию Средней Азии; внук И. В. Вельцина.